La competizione degli anelli  di Ginnastica artistica dei Giochi della IX Olimpiade si è svolta allo Stadio Olimpico di Amsterdam l'8 agosto 1928.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Anelli